Стив Мунье́ (; ) — бенинский футболист, нападающий французского клуба «Брест» и сборной Бенина.

Карьера 
Мунье родился в Бенине и в 1998 году переехал во французский город Перпиньян, где и начинал заниматься футболом. В 2009 году Стив поступил в академию «Монпелье», воспитанником которого и является. Летом 2014 года Мунье подписал первый профессиональный контракт с «Монпелье». 28 октября 2014 года он дебютировал за клуб в матче Кубка французской лиги против «Аяччо» (0:1). Больше в сезоне 2014/15 Стив не сыграл из-за травм. Дебют Мунье за «Монпелье» в Лиге 1 состоялся 8 августа 2015 года в матче против «Анже» (0:2).

31 августа 2015 года Мунье отправился в аренду на один год в «Ним». В сезоне 2015/16 с 11 голами он стал лучшим бомбардиром команды и седьмым лучшим бомбардиром Лиги 2.

Летом 2016 года Мунье вернулся в «Монпелье» и продлил контракт с клубом до 2019 года. С 14 голами в сезоне 2016/17 Стив стал лучшим бомбардиром команды.

5 июля 2017 года Мунье перешёл в «Хаддерсфилд Таун», подписав контракт до 2021 года. Мунье обошёлся «терьерам» в 13 миллионов евро и стал самым дорогим приобретением в истории английского клуба.

Статистика

Клубная

Международная 

Итого: 7 матчей / 1 гол; 3 победы, 0 ничьих, 4 поражения.

Примечания 

Футболисты Бенина
Игроки сборной Бенина по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Брест»